André Lacaze peut désigner :

 André Lacaze (1930-), joueur français de rugby à XIII ;
 André Lacaze (1913-1981), homme politique français ;
 André Lacaze (1918-1986), journaliste français.

Notes et références